James Strachey – psicoanalista inglese
 Lytton Strachey – scrittore, critico letterario e saggista inglese
 William Strachey – storico inglese
 Christopher Strachey – informatico inglese